gmina Szydłowo (powiat mławski) – województwo mazowieckie
 gmina Szydłowo (powiat pilski) – województwo wielkopolskie